Тчев () — железнодорожная станция в городе Тчев в Куявско-Поморском воеводстве Польши. Имеет 4 платформы и 7 путей. По классификации польских железных дорог имеет высшую категорию А, то есть обслуживает более 2 миллионов пассажиров ежегодно.

Станция построена в 1852 году, когда эта территория была в составе Королевства Пруссия. Капитальный ремонт был проведен в 2009 — 2012 годах.

Ссылки 
 Информации в базе atlaskolejowy.pl
 Информации в базе bazakolejowa.pl

Железнодорожные станции, открытые в 1852 году
Железнодорожные станции в Поморском воеводстве
Транспорт в Тчеве